Rédei ist der Familienname folgender Personen:

 István Rédei (* 1983), ungarischer Handballspieler
 Károly Rédei (1932–2008), österreich-ungarischer Finnougrist
 László Rédei (1900–1980), ungarischer Mathematiker
 Miklós Rédei (Generalmajor) (* 1928), ungarischer Generalmajor

Siehe auch:
 Satz von Rédei (Graphentheorie)